RandstadRail, een openbaar vervoersnetwerk
 RijnlandRoute, een wegverbinding in aanleg
 Relatief risico, een term uit de kansberekening
 Rolls-Royce, een automerk
 Riva-Rocci, een methode van bloeddrukbepaling
 Round Robin, een roulatieschema